Publio Porcio Leca puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Porcio Leca.— Tribuno de la plebe y pretor a principios del 
 Publio Porcio Leca (senador).— Senador a mediados del 
 Publio Porcio Leca (tribuno de la plebe).— Monetalis y tribuno de la plebe.

Anexos prosopográficos de los antiguos romanos